Jauhosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jauhosaari, Sankt Karins, ö, 
 Jauhosaari, Kuru, ö, 
 Jauhosaari, Ilomants, ö,  
 Jauhosaari, Heinola, ö, 
 Jauhosaari, Luhango, ö, 
 Jauhosaari, Kannonkoski, ö,  

Robotskapade Finlandförgreningar